Кавале́рия:
 Кавалерия — конница.
 Кавалерия — устаревшее название орденской ленты, надеваемой через плечо.
 «Кавалерия» — американский фильм 2018 года.
 «Кавалерия» — итальянский фильм 1936 года.